L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le double tenant du titre Patrick Rafter remporte le tournoi en simple en battant en finale Nicolas Escudé. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Cyril Suk s'imposent en finale face à Paul Haarhuis et Sandon Stolle. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2000)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2000
Sport aux Pays-Bas en 2000
Tennis en juin 2000